Дитизонат кадмия — хелатное соединение металла кадмия, формулой Сd(С13H11N4S)2. При нормальных условиях представляет собой красные кристаллы.

Получение 

 Действие дитизона на соли кадмия(II):

Свойства 
Дитизонат кадмия образует красное вещество, устойчивое в щелочных растворах.

Литература 
 

Хелаты